Ливан делится на 8 мухафаз или провинций (мухафаза ), которые в свою очередь делятся на 26 районов (када ). Районы делятся на округа.

Примечания